L'édition 2002 du tournoi de tennis de Sankt Pölten se déroule du 20 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Nicolás Lapentti remporte l'épreuve en simple, Petr Pála et David Rikl celle en double.

Lauréats 
Nicolás Lapentti remporte le  et dernier titre en simple de sa carrière en battant en finale Fernando Vicente. Il s'agit de son  et  sur terre battue. Il s'impose pour la  à Sankt Pölten, soulevant ainsi son seul trophée de la saison.

En double, la paire tchèque tenante du titre Petr Pála - David Rikl remporte son  en battant en finale Mike Bryan et Michael Hill. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sankt Pölten
 Saison 2002 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes

Navigation 

Tennis masculin en 2002
ATP 2002
Sport en Autriche en 2002
Tennis en mai 2002